El término realismo puede aludir, en esta enciclopedia:

Artes 
 al nuevo realismo, movimiento artístico de pintura fundado en 1960;
 al realismo artístico, movimiento artístico de la segunda mitad del siglo XIX:
 a la escultura del realismo, escuela de escultura asociada al movimiento artístico denominado realismo;
 a la pintura del Realismo, escuela de pintura asociada al movimiento artístico denominado realismo;
 al realismo romántico, estilo artístico que combina elementos propios tanto del romanticismo como del realismo;
 al realismo socialista,  corriente estética cuyo propósito es expandir el conocimiento de los problemas sociales y las vivencias de las personas;

Movimientos literarios 
 al realismo épico, corriente de la literatura y del cine;
 al realismo literario, corriente estética de la segunda mitad del siglo XIX;
 al realismo mágico, movimiento literario de mediados del siglo XX;

Movimientos en otras artes 
 al realismo en fotografía;

Ciencias sociales 
 al realismo de izquierda, en criminología, corriente de la criminología crítica;

Filosofía 
 al realismo crítico;
 al realismo filosófico;
 al realismo moral;
 al realismo modal;

Historia

Realistas monárquicos 
 a los realistas, ejército proespañol  en América durante las guerras de Independencia del s. XIX;
 al realismo, lo relacionado con el rey;
 a las miembros de las partidas realistas, del Trienio Liberal español.

Política 
 al realismo en política internacional, escuela de pensamiento en las relaciones internacionales.
 a la Realpolitik;

Psicología 
 en la psicología evolutiva de Piaget, al realismo, característica del niño en la etapa preoperatoria.

Enlaces externos